BTT steht für:

 Back To Topic (Zurück zum Thema), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#B
 Bayerische Theatertage
 Bühnentechnische Tagung der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft
 BitTorrent Token, eine eigene Kryptowährung des BitTorrent Filesharing-Netzwerkes

Abkürzung